Çankaya (Ankara), een district van de Turkse provincie Ankara
Çankaya (metrostation), een metrostation in de Turkse stad İzmir